Spartan est un mot anglais pouvant désigner :

Aéronautique
 Spartan Aircraft Limited, constructeur aéronautique britannique
 Spartan Aircraft Company, constructeur aéronautique américain
 Spartan (C27J), avion de transport militaire italo-américain.
 Spartan Executive, avion de transport américain.
 Simmonds Spartan, avion biplan britannique.

Arts
Spartan, un film américain de David Mamet sorti en 2004.

Armements
LIM-49A Spartan, un missile anti-missile américain,
FV-103 Spartan, un véhicule blindé britannique.
Spartan est un véhicule de transport de troupe léger,
Spartan, (ex VIC 18) est un ancien navire de service britannique lancé en 1942 pour l'Amirauté britannique

Gentilé
 Spartan(s) : Habitant(s) de la ville de Sparte (en anglais, le terme français approprié serait Spartiate). Celle-ci est entrée dans l'histoire militaire grâce à ses hoplites.

Personnages fictifs
 Spartan, un Saint (Chevalier d'Athéna) dans l'histoire principale de l'univers de Saint Seiya.
 Spartan, un personnage de la série de comics WildCATS.
 Spartan, nom de code du personnage John Diggle de la franchise Arrowverse.
 Dans la série Halo, le terme Spartan:
 Le Spartan John-117, le personnage principal de la saga.
 Le Projet Spartan, programme de super-soldat de l'UNSC qui a donné naissance à John-117.

Sport
, un club écossais de football, basé à Édimbourg.
Spartans Owerri FC, un club nigérian de football, basé à Owerri.
Athens Spartans RFC, un club grec de rugby à XV, basé à Athènes.
Spartans de Michigan State, un club américain omnisports, basé à East Lansing, réputé pour leur équipe de football américain.
Spartans de San Jose State, un club américain omnisports, basé à San José.

Toponymie
, plusieurs stades ont ce nom.

Informatique 
 Spartan était le nom de code d’Edge, un navigateur web développé par Microsoft pour Windows 10. Ce nom provient du héros de la série de jeux vidéo Halo.

Divers
 Spartan, cultivar de pommier domestique.
 Spartan est une gamme de FPGA de Xilinx
 Spartan est le premier groupe de hackers autonomes Crypto-Anarchistes à s'être créé, en 2017, et à adhérer à la Fédération Anarchiste parisienne.
 Spartan est le nom d'un virus dans les saisons X et XI de la série X-Files.
 Spartan Restaurant, chaîne de restaurant roumain.